Coptas — grupo etno-religioso do Egito
Língua copta
Igreja Ortodoxa Copta — igreja cristã oriental presente sobretudo no Egito
Igreja Católica Copta — fruto de uma cisão da anterior
Copto — cidade egípcia, a Justinianopólis romana

Desambiguação